|-
| 100101 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100102 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100103 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100104 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100105 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100106 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100107 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100108 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100109 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100110 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100111 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100112 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100113 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100114 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100115 - || || 19 d'abril, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100116 - || || 21 de maig, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100117 - || || 25 de maig, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100118 - || || 13 de juny, 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 100119 - || 1993 OB || 16 de juliol, 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 100120 - || || 20 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100121 - || || 20 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100122 Alpes Maritimes || || 15 d'agost, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 100123 - || || 17 d'agost, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 100124 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100125 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100126 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100127 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100128 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100129 - || || 15 de setembre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100130 - || || 12 de setembre, 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 100131 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100132 - || || 14 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 100133 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100134 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100135 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 100136 - || || 19 de setembre, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 100137 - || || 17 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100138 - || || 16 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 100139 - || 1993 TS || 11 d'octubre, 1993 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100140 - || || 9 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100141 - || || 8 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100142 - || || 9 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100143 - || || 15 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100144 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100145 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100146 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100147 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100148 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100149 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100150 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100151 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100152 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100153 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100154 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100155 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100156 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100157 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100158 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100159 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100160 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100161 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100162 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100163 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100164 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100165 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100166 - || || 20 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100167 - || || 21 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100168 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100169 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100170 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100171 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100172 - || 1993 WL || 17 de novembre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100173 - || 1993 XZ || 11 de desembre, 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100174 - || || 12 de gener, 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 100175 - || || 5 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100176 - || || 5 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100177 - || || 5 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100178 - || || 6 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100179 - || || 7 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100180 - || || 8 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100181 - || || 8 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100182 - || || 8 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100183 - || || 8 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100184 - || || 11 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100185 - || || 11 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100186 - || || 19 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100187 - || || 29 de gener, 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 100188 - || || 9 de febrer, 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100189 - || || 10 de febrer, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100190 - || || 10 de febrer, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100191 - || || 11 de febrer, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100192 - || || 12 de febrer, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100193 - || || 15 de febrer, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100194 - || || 7 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100195 - || || 7 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100196 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100197 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100198 - || || 9 de març, 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 100199 - || || 4 de març, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100200 - || || 5 de març, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
0